Професіональна футбольна група А 1966–67 — 43-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге здобув Ботев (Пловдив).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левські взяв участь у Кубка володарів кубків 1967—1968 як володар Кубка Болгарії 1966—1967.
2. Після закінчення сезону клуби Ботев (Пловдив), Спартак (Пловдив) та Академік (Пловдив) (другий дивізіон) об'єднались у клуб Тракія (Пловдив).

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1966–1967
Болгарія
Болгарія